Erich Marcks ist der Name folgender Personen:

* Erich Marcks (Historiker) (1861–1938), deutscher Historiker
 Erich Marcks (General) (1891–1944), deutscher General

Siehe auch:
 Erich Marx